(« Conduisez-moi à votre chef ») est une phrase cliché couramment attribuée à des envahisseurs extraterrestres venant d'arriver sur Terre.

 Take Me to Your Leader est un album de Hawkwind.
 Take Me to Your Leader est un album de MF Doom 
 Take Me to Your Leader est une chanson d'Incubus.
 Take Me to Your Leader est une pièce instrumentale de l'album Deserted palace de Jean-Michel Jarre.